Mário Vieira é um compositor brasileiro, nascido em Piracicaba, São Paulo, a 1921. Foi integrante do grupo Vagalumes de Luar.

Mário teve mais de 40 composições gravadas por intérpretes dos mais variados estilos, tais como: Praião & Prainha, Rielinho, Vieira & Vieirinha, Elza Laranjeira, Duo Guarujá e Aracy de Almeida.

Compositores do estado de São Paulo
Músicos de samba
Músicos de frevo
Músicos de baião
Naturais de Piracicaba